Svjetsko prvenstvo u reliju 2007.g. bila je 35 sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Citroënov vozač Sébastien Loeb postao je svjetski prvak ispred Fordovih vozača Marcus Grönholma i Mikko Hirvonena. Ford je osvojio naslov među proizvođačima.

Utrke

Rezultati

Prvenstvo za vozače

Prvenstvo za proizvođače

 2007